Careri steht für:

 Careri, Gemeinde in Italien

Careri ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Careri (1922–2008), italienischer Physiker
 Giovanni Francesco Gemelli Careri (1651–1725), italienischer Jurist, Abenteurer und Weltreisender
 Matteo Carreri (zwischen 1420 und 1425–1470), italienischer Dominikaner